Adoua peut désigner :

en Éthiopie
 Adoua, une ville du Tigré ;
 Adwa, une woreda ;
 Adwa, une ancienne awraja ;
 Adoua, un volcan dans la vallée du Grand Rift.